L'édition 2004-2005 du championnat de France de rink hockey de Nationale 1 est remporté par le LV La Roche sur Yon pour la seconde saison consécutive.

Participants

Classement 
Le LV La Roche sur Yon est champion de France 2004-2005 de rink hockey. Les équipes de Lyon et de Gazinet-Cestas sont reléguées en Nationale 2.

|valign="top"|

|}

Notes et références

Liens externes 
Site de la Fédération Française de Roller Skating (Section rink hockey)
2004-2005

2005
Rink hockey en 2005
Rink hockey en 2004